De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2013 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2013. De race werd verreden op 19 mei 2013 op het Circuit Bugatti nabij Le Mans, Frankrijk.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
De race werd gestopt na 24 van de 26 ronden door regenval. De stand aan het eind van ronde 22 werd gebruikt als eindstand. Cardús werd niet geklasseerd omdat hij in de pitstraat over de finishlijn kwam en Rea had te weinig ronden afgelegd om geklasseerd te worden.

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2013
Frankrijk
Sportevenement in Le Mans